Ниже представлен список матчей сборной Саудовской Аравии по футболу, проведённых командой в 1980—1989 годах.

Примечания

Ссылки 
 Список всех матчей сборной Саудовской Аравии на сайте ksa-team.com  
 Список матчей сборной Саудовской Аравии (до 2006 года) на сайте rsssf.com 

Сборная Саудовской Аравии по футболу
Футбол в Саудовской Аравии